Mortel (asfalt), bindmiddel van asfalt, bestaande uit bitumen en vulstof
 Mortel (betontype), een soort beton
 Kalkmortel
 Mortel (film), een korte animatiefilm van Remco Polman
 De Mortel (Gemert-Bakel), een kerkdorp in de gemeente Gemert-Bakel in Noord-Brabant
 Mortel (Leudal), een buurtschap in de gemeente Leudal in Limburg, NL